Saetabis bezeichnet:
 eine antike Stadt der Contestani in der Hispania Tarraconensis, das heutige Xàtiva in Spanien
 ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Saetabis
 in der Antike ein Fluss in Hispanien, vermutlich der heutige Fluss Albaida in Spanien